Пержило Владимир Николаевич (1938—2018) — украинский певец, композитор, дирижер, этнограф, фольклорист, священник.

Биография 
Родился в селе Бобрка, Львовской области. Окончил дирижерский и вокальный факультеты Львовской консерватории.

Был членом правления Львовского областного общественно-культурного общества "Любачевщина".

Первый руководитель и дирижер Народного хора «Обрій» Народного дома села Зимна Вода Львовской области.

Посвятил жизнь исследованию и сохранению традиций быта украинского народа и песенного фольклора.

Совершил несколько фольклорно-этнографических экспедиций от Лемковщины до Слобожанщины, во время которых записывал аудио и видео своих встреч с представителями украинской диаспоры. Основной целью экспедиций было изучение состояния фольклора, языка, быта в украинских селах, а также налаживание творческих и культурных связей с ними.

Во Львове по материалам одной из экспедиций Владимира Пержило была издана карта расселения украинцев за Волгой под названием «Желтый клин», которая вошла в серию «Соборная Украина».

Сам Владимир Пержило издал об этом книгу «Забытая ветвь украинского народа». А впечатление от Сум и очерки о композиторах Сумщины вышли в свет под названием «От Лемковщины до Слобожанщины», издательство ООО «Любачевщина».

Умер и похоронен на Львовщине в 2018 году.

Библиография 
 «У пошуках національних джерел». Журнал «Золоті ворота» № 3, 1993 р. Деякі передруки від ст. 100—108
 «Польові записи 1991 р. Волгоградщина»
 «Хохли на Волзі». Журнал «Дзвін» 1994 р., 11-12, ст. 170—171
 «Українська діаспора в Нижньому Надволжі».
 «Забута гілка українського народу»
 «З піснею від Лемківщини до Слобожанщини»
 «Розповідь про українців, що в силу певних обставин стали хохлами» веб-стаття на сайті Українці Росії. Кобза

Дополнительно 
 
 
 Худик Я. Лист до В.Пержила «Усе рідне — в глибині серця». Газета «Просвіта» № 9 ст. 6,1992 р.
 Северянова О. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Ростов-на-Дону, 1977, ст.5
 Северянова О. Формирование и развитие говоров территории поздних заселений, изд. Саратовского университета, 1987, ст. 122
 Бахтієнко М. (Зошит) Контрольна робота.

Примечания 

Этнографы Украины
Фольклористы Украины
Певцы и певицы СССР
Композиторы СССР
Родившиеся в Подкарпатском воеводстве